26-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 9 січня до 11 лютого 1959 року в Тбілісі.

Турнірна таблиця

Література 
 XXVI чемпионат СССР по шахматам. Финал. Тбилиси, 1959: Бюллетень Комитета по физкультуре и спорту при Совете Министров ГрузССР. Тбилиси, 1959. № 1-20.
 Юдович М. Комментируя таблицы… (к итогам XXV и XXVI первенств СССР) // Шахматы за 1958—1959 годы. Москва, 1960. С. 100—186.

Посилання 
 26th USSR Championship, Tbilisi 1959 

Чемпіонати СРСР із шахів
1959 у шахах‎
Січень 1959
Лютий 1959